Miejscowości
 Vrba – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Vrba – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gacko

 Donja Vrba – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Gornja Vrba
 Gornja Vrba – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Gornja Vrba
 Gmina Gornja Vrba – gmina w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej

 Vrba – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Vrba – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja

 Vrba – wieś w Słowenii, w gminie Dobrna
 Vrba – wieś w Słowenii, w gminie Lukovica
 Vrba – wieś w Słowenii, w gminie Žirovnica

 Vrba – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin

 Vrba – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Vrba – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo

Osoby
 Ivan Vrba – czeski kolarz torowy, brązowy medalista mistrzostw świata
 Pavel Vrba – czeski trener piłkarski, obecnie selekcjoner reprezentacji Czech
 Rudolf Vrba – profesor farmakologii na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, uciekinier z Auschwitz

Inne
 (6379) Vrba – planetoida z grupy pasa głównego asteroid